Ландвер (нім. Landwehr від Land — земля, країна і Wehr — захист, оборона) — категорія військовозобов'язаних запасу II черги та військові формуванняю
 Софа Ландвер (28 жовтня 1949(1949-10-28), Ленінград, РРФСР, СРСР) — ізраїльський політик.
 Ландвер (комуна) — комуна в Німеччині, в землі Нижня Саксонія.